John Strachey (1737–1818) – brytyjski duchowny anglikański, archidiakon Sufolk
 John Strachey (1823–1907) – brytyjski administrator kolonialny
 John Strachey (1860–1927) – brytyjski dziennikarz, redaktor The Spectator
 John Strachey (1901–1963) – brytyjski polityk i pisarz